Die First Division 2020/21 (), aus Sponsorengründen auch Cyta Championship war die 82. Spielzeit der höchsten Spielklasse der Republik Zypern im Männerfußball. Sie begann am 21. August 2020 und endete am 7. Mai 2021.

Modus 
Da es im letzten Jahr wegen der COVID-19-Pandemie keine Absteiger gab, wurde die Liga für diese Saison übergangsweise auf 14 Mannschaften aufgestockt. In der ersten Saisonrunde spielten die 14 Vereine um die Platzierungen, deren Ergebnis in der zweiten Saisonhälfte die Grundlage für eine Verteilung der Mannschaften auf zwei Gruppen darstellten.

Die sechs bestplatzierten Vereine erreichten die Meisterschaftsrunde. Die Teams auf den Plätzen sieben bis vierzehn spielten in der Abstiegsrunde. Die letzten vier dieser Runde stiegen ab. In den einzelnen Gruppen wurde die jeweils erreichte Punktzahl aus den 26 Spielen der Vorrunde übertragen.

Vereine

Erste Runde

Tabelle

Kreuztabelle

Zweite Runde

Meisterschaftsrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der ersten Runde erreichten die Meisterschaftsrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal ging.Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Vereine, die in der ersten Runde die Plätze sieben bis vierzehn belegten, spielten in der Abstiegsrunde.Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ergebnisse und Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21